Franse naam voor Sluizen (Tongeren)
Een adellijk geslacht: De Sluse, onder meer eigenaar van het Kasteel van Hoepertingen
René de Sluse, (1622-1685) theoloog en wiskundige
Jean Walther de Sluse, (1626-1687) kardinaal, broer van voorgaande